Logische disjunctie (symbool: OR of in het Nederlands OF)
 Ondernemingsraad, een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf
 Operationeel onderzoek (Engels: Operations research)
 Or (heraldiek), een heraldische term voor goud
 OR (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 Or (rivier), een rivier in Zuid-Rusland
 Őr, plaats en gemeente in het Hongaarse comitaat Szabolcs-Szatmár-Bere
 Oregon, een Amerikaans staat waarvan OR de afkorting is
 Oriëntatiereactie, een term uit de psychologie
 Ouderraad, een inspraakorgaan in het onderwijs.